Mrocza – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim
 Mrocza – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim
 Mrocza – ładownia kolejowa, a dawniej stacja w Mroczy, w województwie kujawsko-pomorskim
 Mrocza – dawna gromada w powiecie wyrzyskim w województwie bydgoskim
 Mrocza – struga, dopływ Kijanki

Zobacz też 
 Dekanat Mrocza